Avelino es un nombre propio que puede hacer referencia a:

 Personas:
 Avelino Abuín de Tembra, escritor español en lengua gallega.
 Avelino González Mallada, anarquista español.
 Avelino López Otero, periodista y político español
 Avelino Pousa Antelo, intelectual y periodista gallego.
 Avelino Arredondo, asesino del presidente uruguayo Juan Idiarte Borda.
 Avelino Cormaquímico español.
 Avelino Porto, abogado y docente argentino.
 Avelino de Aróztegui, historietista español.
 Avelino González, actor español.
 Avelino Montes Linaje, administrador, empresario y hacendado mexicano.
 Avelino Riopedre, exfutbolista español.
 Andrés Avelino, desambiguación.
 Moisés Nogueira Avelino, político brasileño.
 Julio Avelino Comesaña, entrenador y exfutbolista uruguayo.

 Localidades:
 Región Andrés Avelino Cáceres, antigua región del Perú.
 Pedro Avelino, municipio de Brasil.
 Avelino Lopes, municipio de Brasil.